Sirothecium är ett släkte av svampar. Sirothecium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirothecium